Касен () — португальська власна назва.

Топоніми

Агуалва-Касен — парафія.
 Касен (Сінтра) — парафія.
 Сантіагу-ду-Касен — муніципалітет.
 Сантіагу-ду-Касен (парафія)